Динкель – многозначный термин:

 Динкель ( – полба) – немецкая фамилия.
 Динкель – прежнее название села Тарлыковка Саратовской области.
 Динкель – река в Германии и Нидерландах.